Chagot est un patronyme porté notamment par :

 Famille Chagot, industriels de la région du Creusot et de Montceau-les-Mines ;
 Jean François Chagot (1752-1824), avocat, industriel et homme politique français ;
Jules Chagot (1801-1877), industriel et homme politique français ;
 Léonce Chagot (1822-1893), industriel et homme politique français ;
Armand Chagot (1949-2010), acteur français ;

Homonymie de patronyme